Местякен () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Корнь.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Ікушешть.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Велень-Димбовіца.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Рекітова.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Валя-Кіоарулуй.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Халмеу.
 Местякен () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Брад.